Die Liste der Perry-Rhodan-Heftromane verzeichnet die innerhalb der Perry-Rhodan-Serie sowie die innerhalb der Perry-Rhodan-Miniserien erschienenen Heftromane nebst einigen dazugehörenden Angaben.

Die Heftserien erscheinen im Pabel-Moewig Verlag, Rastatt. Bei Serienstart im Jahr 1961 erschien die Perry-Rhodan-Serie im Moewig Verlag, München.

In der Spalte Erschienen ist das Erscheinungsdatum der 1. Auflage angegeben.

Angegebene Verkaufspreise beziehen sich auf den Preis für ein gedrucktes Erstauflagenheft in Deutschland.

Das Jahr der Handlung wird nur bei einer Veränderung vermerkt. Die Bezeichnung NGZ steht für Neue Galaktische Zeitrechnung. Die NGZ wurde im Serienkontext Anfang des Jahres 3588 n. Chr. eingeführt. Auf den Dezember des Jahres 3587 n. Chr. folgt somit das Jahr 1 NGZ.

Perry-Rhodan-Heftromane 
Hier sind die Romane der Perry-Rhodan-Hauptserie verzeichnet.

Varia 
 Mit 253 Romanen steuerte Kurt Mahr die meisten Romane zur Hauptserie bei (Jubiläumsband 1300 verfasste er gemeinsam mit Ernst Vlcek), dicht gefolgt von H. G. Ewers mit 249 Romanen.
 Mehrere Autoren schrieben lediglich einen Roman für die Serie.
 Kürzester Romantitel: ES (Nr. 2000).
 Längster Romantitel: Die Verlorenen Geschenke der Hesperiden (Nr. 1335).

Perry-Rhodan-Miniserien 
Perry-Rhodan-Miniserien sind Heftserien mit jeweils 12 zweiwöchentlich erscheinenden Heftromanen. Erzählt werden darin in sich abgeschlossene Geschichten innerhalb des Perry-Rhodan-Universums, die in der Hauptserie nicht behandelt wurden. Die erste Perry-Rhodan-Miniserie erschien im Jahre 2014.

Stardust 
Konzeption der Miniserie und Erstellung der Exposés für die Autoren: Uwe Anton.

Arkon 
Konzeption der Miniserie und Erstellung der Exposés für die Autoren: Marc A. Herren.

Jupiter 
Die Miniserie basiert auf dem Perry-Rhodan-Taschenbuch Jupiter (ISBN 978-3453527744), das im Februar 2011 im Heyne-Verlag erschien. Laut Redaktionsmitteilung blieben die von Christian Montillon, Hubert Haensel und Wim Vandemaan geschriebenen Texte größtenteils erhalten, wurden jedoch durch neue Ideen und Geschichten von Kai Hirdt ergänzt.

Konzeption der Miniserie und Erstellung der Exposés für die Autoren (wie auch beim zugrundeliegenden Taschenbuch): Wim Vandemaan.

Terminus 
Die Grundidee geht auf ein Konzeptpapier des Redakteurs Klaus N. Frick zurück.

Konzeption der Miniserie und Erstellung der Exposés für die Autoren: Uwe Anton.

Olymp 
Konzeption der Miniserie und Erstellung der Exposés für die Autoren: Susan Schwartz.

Mission SOL 
Konzeption der Miniserie und Erstellung der Exposés für die Autoren: Kai Hirdt.

Mission SOL 2 
Konzeption der Miniserie und Erstellung der Exposés für die Autoren: Kai Hirdt.

Wega 
Konzeption der Miniserie und Erstellung der Exposés für die Autoren: Michael Marcus Thurner.

Atlantis 
Konzeption der Miniserie sowie Erstellung der Exposés und zahlreicher Arbeitspapiere für die Autoren: Ben Calvin Hary.

Atlantis 2 
Für März 2023 ist die nächste Miniserie unter dem Titel Atlantis 2 angekündigt. Sie wird wieder 12 Hefte umfassen und um die Konzeption der Serie und die Erstellung der Exposés wird sich wieder Ben Calvin Hary kümmern.

Weblinks 
 Perrypedia: Perry Rhodan-Heftromane – Inhaltsangaben zu jedem Roman ebenfalls in der Perrypedia.
 rp49.de: Die Titelseiten der Perry Rhodan Romanhefte

Einzelnachweise 

Perry Rhodan
Heftroman (Science-Fiction)
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (21. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)
Space Opera
Romanzyklus
Liste (literarische Werke)